Фениллитий — металлоорганическое соединение лития с формулой LiСH, бесцветные кристаллы, растворимые в органических растворителях, существует в виде димеров и тетрамеров.

Получение 

 Реакция лития и бромбензола:

 Реакция лития и дифенилртути:

Физические свойства 

Фениллитий образует в полярных растворителях (эфиры, тетрагидрофуран) и в кристалле димерную форму (LiСH).

В неполярных растворителях (бензол, углеводороды) — тетрамеры (LiСH) — искажённый куб.

Из эфирных растворов выделен комплекс 4LiСH•2LiBr•4(СH)O.

Химические свойства 

 В чистом виде окисляется кислородом воздуха с самовоспламенением. В эфирном растворе реакция идёт медленнее с хемилюминесценцией:

Применение 
 Используют в промышленности в качестве катализатора полимеризации диенов.
 В органическом синтезе.
 В количественном анализе.

Литература 
 
 

Литийорганические соединения
Ароматические элементоорганические соединения